Riccardo Bonadio e Giovanni Fonio erano i detentori del titolo ma si sono ritirati ai quarti di finale.

In finale Hsu Yu-hsiou e Oleksii Krutykh hanno sconfitto Sanjar Fayziev e Markos Kalovelonis con il punteggio di 6–1, 7–6(7–5).

Teste di serie 

  Jakub Paul /  Bart Stevens (semifinale)
  Hsu Yu-hsiou /  Oleksii Krutykh (campioni)

  Sanjar Fayziev /  Markos Kalovelonis (finale) 
  Grigoriy Lomakin /  Oleg Prihodko (quarti di finale)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün /  Tuna Altuna (primo turno)

  Umut Akkoyun /  Marsel İlhan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Antalya Challenger IV 2021